Alfredo Zardini – italiano vittima di un'aggressione xenofoba
 Arturo Zardini – compositore italiano
 Clementino Zardini, in arte Pietro Zardini – attore italiano
 Diego Zardini – politico italiano
 Dino Zardini – ex giocatore di curling italiano
 Edoardo Zardini – ex sciatore alpino italiano
 Edoardo Zardini – ciclista su strada italiano
 Ernesto Zardini – combinatista nordico e saltatore con gli sci italiano
 Luca Zardini – arrampicatore italiano
 Marc Zardini – giocatore di curling svizzero naturalizzato italiano
 Marino Zardini – bobbista italiano
 Renato Zardini – bobbista italiano
 Rinaldo Zardini – paleontologo e botanico italiano
 Sergio Zardini – bobbista italiano
 Stefano Zardini – ex giocatore di curling e dirigente sportivo italiano
 Terenzio Zardini – musicista e compositore italiano